Майре-де-Кастропонсе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 14,51 км². Население — 170 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саморы